Mitterhof heißen folgende geographische Objekte:

 Mitterhof (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mitterhof (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mitterhof (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mitterhof (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Mitterhof (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mitterhof (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

 Mitterhof (Gemeinde Wildendürnbach), Katastralgemeinde der Gemeinde Wildendürnbach, Niederösterreich
 Mitterhof (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Land
 Mitterhof (Gemeinde Gschnitz), Ortsteil von Gschnitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Mitterhof (Gutshof), Gutshof in der Gemeinde Wildendürnbach in Niederösterreich

Siehe auch:
 Mittelhof (Begriffsklärung)